Maximilien  (1459-1519), empereur des Romains de 1508 à 1519 ;
 Maximilien  (1573-1651), duc puis électeur de Bavière de 1597 à 1651 ;
 Maximilien I de Bavière (1756–1825), roi de Bavière
 Maximilien  (1832-1867), empereur du Mexique de 1864 à 1867.

Homonymie